Sziszek település Horvátországban, horvát neve Sisak
 Sisak település Romániában, Krassó-Szörény megyében
 Sisak (fejfedő)
 Sisak (heraldika)